ordre alphabétique
 Adolf Ledebur (1837–1906), métallurgiste allemand ;
  (né en 1964), poète, essayiste, critique et traducteur germano-autrichien ;
 Carl von Ledebur (1806-1872), écrivain prussien ;
 Carl von Ledebur (1840-1913), metteur en scène prussien ;
 Friedrich von Ledebur (1900–1986), acteur autrichien ;
 
 Leopold von Ledebur (1799–1877), historien allemand ;
  (1868–1951), général allemand ;
 Leopold von Ledebur (1876–1955), acteur allemand.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique